— один из этапов развития японского языка. Ему предшествовал классический японский язык. Средневековый японский язык развился в современный японский. За время развития тюсэй нихонго утерял множество архаичных черт и приблизился к современной форме.

Средневековый японский существовал около 500 лет, с XII по XVI век. Зачастую его разделяют на ранний и поздний средневековый японский. Первая половина развития средневекового японского пришлась на период Камакура, часть периода Хэйан. Вторая половина проходила в период Муромати.

Историческая справка 
Конец XII века был временем перехода Японии из аристократического государства в феодальное общество самураев. Политические силы переместились в сёгунат.

Грамотность общества в это время заметно возросла, появились разнообразные религиозные течения.

В середине XVI века в Японию высадились первые португальские миссионеры. Под их влиянием в японский проникло множество заимствований.

В попытке распространить свою религию, португальцы учили японский, ими создано несколько грамматик, словарей, переводов литературных произведений.

Фонология

Гласные 
Имелось пять гласных: /i, e, a, o, u/.

 /i/: 
 /e/: , ?
 /a/: 
 /o/: , ?
 /u/: 

Изначально /e/ и /o/ реализовывались как полугласные  и . Неизвестно, как они звучали после согласного.

Кроме того, долгий o существовал в двух вариантах:  и . Сочетание /au/ стянулось в , а /ou/ и /eu/ — в  и , соответственно. Например:
 /хаяку/ «быстро» > /хаяу/:  >  > 
 /омоу/ «думать»:  >

Согласные 

Перед паузой /N/ реализуется как увулярный ; принимая место артикуляции последующего взрывного, аффрикаты или носового. Перед шумным согласным /Q/ исчезает, а шумный удваивается.

 /s, z/, /t, d/, /n/, /h, b/, /p/, /m/, и /r/ могут палатализироваться.

Лабиализованные согласные /kw, gw/ появились в раннесредневековом японском. Позже лабиализованные согласные, после которых шли -i и -e, слились со своими нелабиализованными парными согласными.

 /kwi/ > /ki/
 /gwi/ > /gi/
 /kwe/ > /ke/
 /gwe/ > /ge/

Разница между /ka/ и /kwa/ сохранилась.

Сибилянты /s, z/ перед /i/ и /e/ подвергались палатализации (смягчались).
 /sa, za/: 
 /si, zi/: 
 /su, zu/: 
 /se, ze/: 
 /so, zo/: 

Жуано Родригеш в грамматике Arte da Lingoa de Japam указывает, что в западных диалектах /se/ реализуется как , а не как . В современном японском /se, ze/ превратилось в , а /si, zi/ — в .

/t/ и /d/ отличались от сибилянтов во всех позициях. Однако перед /i, u/ они превращались в аффрикаты.
 /ti, di/: 
 /tu, du/:

Преназализация 
Звонкие взрывные согласные и фрикативы были преназализованными:
 /g/: 
 /z/: 
 /d/: 
 /b/: 

Родригеш в Arte da Lingoa de Japam обращает внимание на преназализованность японских согласных. Кроме того, в корейском тексте «Чхопхэ сино» (첩해신어, 捷解新語) японские звуки /b/, /d/, /z/, /g/ передаются, соответственно, хангылем как -mp-, -nt-, -nz-, -ngk-, что указывает на преназализацию.

Из-за преназализации слово  иногда транскрибируют как мума, а  как мубэ.

/h/ и /p/ 
Хотя в протояпонском существовал звук , в старояпонском он уже превратился в  и далее в , по сей день оставаясь им. Поздний средневековый японский вновь получает .  противопоставлен  и потому считается отдельной фонемой. Он встречается в звукоподражательных словах вроде  и , а также в китаизмах: , .

В середине слова /h/ превращается в , если за ним стоит /a/. Перед другими гласными /h/ исчезает.
 /-ha/: 
 /-hi/: 
 /-hu/: 
 /-he/: 
 /-ho/:

Глайды 
/w/ существовал в следующих слогах:
 /wa/: 
 /wi/: 
 /we/: 
 /wo/: 

Слияние /o/ и /wo/ в  произошло в раннесредневековый период, а к XII веку /e/ и /we/ слились в .

/y/ существовал в следующих слогах
 /ya/: 
 /yu/: 
 /ye/: 
 /yo/: 

В результате разнообразных фонетических процессов /e/, /we/ и /ye/ реализовывались как  и не различались между собой.

Структура слогов 
Слоги имели модель (C)V (необязательный согласный, за которым стоит обязательный гласный: а, ка). Понятие моры не существовало. Но китайские заимствования содержали конечный -/m/, -/n/, или -/t/. Такая структура имеет модель (C)V(m, n, t) — это слог. Понятие моры основано на традиционной модели (C)V.

К концу раннесредневекового периода различавшиеся до того -m и -n слились в /N/.

Удвоение медиалей 
Финали -m, -n, -t, за которыми шёл гласный или глайд, превратились в -mm-, -nn-, и -tt-.

-m > -mm-:
 samwi > sammi «третий ранг»

-n > -nn-:
 ten’wau > tennau >  «император Японии»
 kwan’on > kwannon Каннон
 kon’ya > konnya «сегодня вечером»

-t > -tt-:
 set’in > settin «туалет»
 konnitwa > konnitta «к этому дню»
 but’on > button «благословение Будды»

Омбин 
 — тип звукового изменения. Конкретные правила эвфонии вызывают споры. На более ранних стадиях развития языка омбин также существовал, но именно в средневековом японском его влияние привело к значительным фонетическим изменениям в морфологии прилагательных и глаголов.

Глаголы:
 yom- (читать): /yomite/ > /yoNde/ 
 kuh- (есть): /kuhite/ > /kuute/  (в западных диалектах) :: /kuQte/  (в восточных диалектах)

Прилагательные:
 /hayaku/ (быстро) > /hayau/: [ɸajaku] > [ɸajau] > [ɸajɔː]
 /kataki/ (твёрдый) > /katai/ 

В обоих случаях -k- выпадает из-за велярной элизии.

Грамматика 
Часть архаичных грамматических форм исчезла, приближая средневековый японский к современному состоянию.

Одно из главных изменений — замена заключительной формы аттрибутивной. Это привело к целому ряду изменений.
 Часть глаголов двойного ряда перешла в моноряд.
 Некоторые классы прилагательных слились.
 Система  ослабла.
 Глагол ar- «быть», до того спрягавшийся нерегулярно, начал спрягаться как глагол четверного ряда.

Глагол 
Средневековый японский унаследовал все девять спряжений старояпонского.

Тем не менее глаголы двойного ряда постепенно переходили в первый ряд из-за слияния заключительной и аттрибутивной форм.

Прилагательные 
Существовало два класса прилагательных: предикативные и непредикативные.

Предикативные делились на те, у которых соединительная форма оканчивается на -ku, и на те, у которых на -siku.

В ранний период -siku развил форму -sisi. Заключительная и аттрибутивная формы слились. В поздний период суффикс прилагательных -ki превратился в -i. Это привело к слиянию форм.

Из раннего средневекового этапа унаследовано два класса прилагательных: -nar и -tar.

Формы на -naru подверглись редукции до -na. Тип tar- стал архаичным.

Сослагательное наклонение 
Основа реалиса перешла в сослагательное наклонение. В современном японском основы реалиса не существует.

Повелительное наклонение 
Традиционно императив образовывался либо бессуффиксально, либо с прибавлением -yo. В средневековом японском к глаголам нижнего моноряда, неправильным формам на «К-» и «С-» стал присоединяться -i:
 kure + i: kurei «дай»
 ko + i: koi «приходи»
 se + i: sei «делай»

Родригеш упоминает, что -yo может быть заменено на -ro (миё > миро, «смотри!»). В восточных диалектах VII века уже существовал императив на -ro.

Временная система и вид глагола 
Время и вид глагола значительно изменились. Перфектные формы на n-, t-, и r-, а также окончания прошедшего времени k-/s- и ker- исчезли. На их место пришло окончание tar-, затем превратившееся в ta, современный маркер прошедшего времени.

Частицы 
Новая частица  развилась из ни тэ.

Соединительный суффикс -му прошёл серию изменений: mu > m > N > ũ. Если он присоединялся к глаголу в форме ирреалиса, то удлиннял предшествующую гласную, а сам исчезал.

См. также 
 Старояпонский язык
 Канадзукай

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Фреллесвиг, Бьярке (2010). A history of the Japanese language. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521653206.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История японского языка
Период Камакура
Мёртвые языки
средневековые языки